CFRP est un sigle qui désigne:
 CFRP : Centre de formation et de rééducation professionnelle, établissement de formation pour déficients visuels créé par l’Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants (AVH)
 CFRP : Carbon Fiber Reinforced Polymer, expression anglaise pour ou plastique à renfort fibre de carbone PFRC